Ройбке () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1805—1875) — немецкий органостроитель; отец Юлиуса Ройбке.
 Ройбке, Юлиус (1834―1858) ― немецкий композитор, пианист и органист.